Eurovision Song Contest 2015 var den 60. udgave af Eurovision Song Contest, der blev vundet af Sverige med sangen "Heroes" fremført af Måns Zelmerlöw. Sangen opnåede 365 point og dermed 62 point flere end det russiske bidrag på andenpladsen.

Konkurrencen fandt sted i Wien i Østrig, efter at den østrigske dragkunstner Conchita Wurst vandt i 2014 med sangen "Rise Like a Phoenix". Arrangementet foregik mellem den 19. og den 23. maj 2015. Sloganet for konkurrencen var "Building Bridges".

Datoer 

Under et delegationsmøde i marts 2014 blev det annonceret, at datoerne for de to semifinaler foreløbig var fastlagt til den 12. og den 14. maj 2015, mens finalen var planlagt til at finde sted den 16. maj. EBU og tv-stationen ORF offentliggjorde imidlertid den 23. juli, at arrangementet er flyttet en uge frem, således at de to semifinaler vil finde sted den 19. og 21. maj, mens finalen vil blive afholdt den 23. maj.

Værtsby

Budfase 
Efter sejren i Eurovision Song Contest 2014 meddelte den østrigske delegation, at arrangementet sandsynligvis ville finde sted i enten Wien eller Salzburg, hvor infrastrukturen er velegnet til formålet. Byerne Wien, Klagenfurt, Innsbruck, Graz og provinserne Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland og Vorarlberg var alle angiveligt interesserede i værtsskabet, mens Salzburg hurtigt trak sig ud af kampen, da byen ikke har de fornødne økonomiske midler til at afholde arrangemenet.

Wien havde i første omgang to arenaer med i kampen om værtsskab, Wiener Stadthalle, hvor den årlige Erste Bank Open tennisturnering afholdes, og Messe Wien. Disse har en publikumskapacitet på op mod henholdsvis 16.000 og 30.000 tilskuere. I den næststørste by Graz var Stadthalle Graz og Schwarzl Freizeit Zentrum begge interesserede i værtsskabet, mens Klagenfurt tilbød Wörthersee Stadion med en kapacitet på 30.000. Hvis arrangementet skulle afholdes på sidstnævnte sted, ville det imidlertid kræve, at der blev bygget et tag over stadionet.

Innsbruck tilbød Olympiahalle med plads til 10.000 tilskuere. Hallen har tidligere været anvendt i forbindelse med bl.a. Vinter-OL 1976. Fra Linz meldte man sig på banen med Brucknerhaus, som dog ikke er stor nok til arrangementet. Oberwart i Burgenland foreslog en udstillingshal med plads til 7000 tilskuere, mens man i Vorarlberg tilbød Vorarlberger Landestheater, også med plads til 7000. Det var dog ifølge nyhedssitet Eurovoix.com usandsynligt, at de to sidstnævnte muligheder ville være realistiske.

Den 29. maj offentliggjorde ORF og EBU en række krav til arenaen for Eurovision 2015. Bl.a. skal den være overdækket, ligesom den skal kunne så til rådighed mindst seks-syv uger før finalen. Der skal være mindst 15 meter til loftet, mens kunstnerfoyeren The Green Room skal kunne placeres i salen, eller i nærheden af denne. Endelig skal der være plads til mindst 10.000 tilskuere. Interesserede parter kunne fremlægge deres oplæg inden den 13. juni 2014.

Efter endt deadline den 13. juni meddelte ORF, at byerne Innsbruck, Klagenfurt, Oberwart, Wels og Wien var interesserede i at afholde arrangementet. Den 21. juni annoncerede ORF imidlertid, at arrangementet vil finde sted i enten Wien, Graz eller Innsbruck. En endelig beslutning om værtsby og arena forventes truffet inden august 2014.

Pr. 21. juni 2014 var følgende byer og arenaer i spil:

Den 6. august 2014 meddelte EBU og ORF, at Eurovision Song Contest 2015 vil finde sted i Wiener Stadthalle i Wien.

Format 
Som det har været tilfældet siden 2008, vil Eurovision Song Contest 2015 bestå af to semifinaler og en finale, idet ti sange fra hver semifinale kvalificerer sig til finalen, mens værtsnationen Østrig, det debuterende land Australien, samt de såkaldte Big 5-lande Tyskland, Frankrig, Italien, Spanien og Storbritannien er direkte kvalificeret. De enkelte landes point i finalen og semifinalerne vil blive baseret på telefonafstemning samt en jury, der hver især tæller 50%.

Slogan 
Sloganet for årets konkurrence er "Building Bridges", hvilket blev offentliggjort af EBU og ORF den 11. september 2014. ORF's generaldirektør Dr. Alexander Wrabetz forklarede, at sloganet knytter an til musiks evne til at forene folk på tværs af landegrænser og kulturer, samt til Østrigs funktion som bro mellem øst og vest.

Etablering af et Eurovision-arkiv 
I slutningen af 2011 annoncerede EBU, at der ville blive etableret et arkiv over alle Eurovision Song Contests siden 1956, som skulle være færdigt op til konkurrencens 60 års jubilæum. I juni 2013 blev det bekræftet, at arkivet vil blive etableret i samarbejde med arrangøren af Eurovision Song Contest 2014, DR, og at indholdet vil være tilgængeligt for offentligheden via den officielle Eurovision-hjemmeside op til afholdelsen af Eurovision Song Contest 2015.

Værter 

Conchita Wurst udtalte i et interview efter at have vundet konkurrencen i 2014, at hun gerne vil være vært for konkurrencen i 2015, hvis hun blev spurgt.

Den 19. december 2014 blev det afsløret, at værterne for konkurrencen bliver Mirjam Weichselbraun, Alice Tumler og Arabella Kiesbauer, mens Conchita Wurst får tildelt rollen som Green Room-reporter.

Deltagere 
40 lande deltager i Eurovision Song Contest 2015, idet Australien debuterer, Cypern og Serbien vender tilbage efter et års pause, mens Tjekkiet deltager igen for for første gang siden 2009, og Ukraine har valgt ikke at deltage i 2015. Dermed er der tre deltagerlande mere end i 2014.

Australiens deltagelse skal ses som en engangsaffære i anledning af Eurovision Song Contests 60 års jubilæum, samt i lyset af konkurrencens store popularitet i landet. Såfremt landet skulle vinde, vil næste års konkurrence blive afholdt i et europæisk land i samarbejde med australsk tv. Australien vil dermed kun deltage igen næste år, hvis de vinder i 2015. EBU undersøger i øjeblikket de tekniske muligheder for australsk telefonafstemning på trods af tidsforskellen mellem Australien og Europa. Landet vil være direkte kvalificeret til finalen, som dermed kommer til at indeholde 27 sange.

Nationale udvælgelser 
Nedenfor findes en oversigt over udvælgelserne i de enkelte deltagerlande, ordnet efter udvælgelsesmetode og dato for udvælgelse:

Semifinaler 
De 33 semifinalelande blev den 26. januar 2015 fordelt i de to semifinaler ved hjælp af en lodtrækning. Denne afgjorde desuden, i hvilken halvdel af semifinale, kunstnerne skal optræde, samt i hvilke semifinaler de seks direkte kvalificerede finalelande skal stemme. Den endelige startrækkefølge for semifinalerne blev fastlagt af EBU og ORF og blev offentliggjort den 23. februar 2015.

Semifinale 1 
Australien, Frankrig, Spanien og Østrig stemte i denne semifinale. Lande, der gik videre til finalen, er markeret med orange.

Semifinale 2 
Australien, Italien, Storbritannien og Tyskland stemte i denne semifinale. Lande, der gik videre til finalen, er markeret med orange.

Finale 

Østrig og Tyskland sluttede med nul point hver, men Tyskland fik sidstepladsen fordi det var rækkefølgen i optrædenen.

Scoreboard

Semifinale 1

12 points 
Nedenfor er der en oversigt over de maksimale 12 point, hvert land tildelte et andet land i den første semifinale:

Semifinale 2

12 points 
Nedenfor er der en oversigt over de maksimale 12 point, hvert land tildelte et andet land i den anden semifinale:

Finale

12 points 
Nedenfor er der en oversigt over de maksimale 12 point, hvert land tildelte et andet land i finalen:

Andre priser

Marcel Bezençon Awards 
Marcel Bezençon Awards er en pris, der første gang blev uddelt under Eurovision Song Contest 2002 i Tallinn, Estland, for at ære de bedste konkurrerende sange i finalen. Prisen er grundlagt af Christer Björkman, Sveriges repræsentant i Eurovision Song Contest 1992 og den nuværende svenske delegationsleder, og Richard Herrey, et medlem af Herreys, som vandt for Sverige i 1984. Priserne er opkaldt efter skaberen af den årlige konkurrence, Marcel Bezençon. Priserne blev uddelt i tre kategorier: Press Award, Artistic Award, og Composer Award. Vinderne blev afsløret kort før finalen den 23. maj.

OGAE 

Organisation Générale des Amateurs de l'Eurovision (bedre kendt som OGAE) er en international organisation, der blev grundlagt i 1984 i Savonlinna, Finland af Jari-Pekka Koikkalainen, og som består af over 40 Eurovision Song Contest-fanklubber i og udenfor Europa. Siden 2007 har OGAE arrangeret en afstemning, hvor alle de deltagende klubber stemmer mellem sangene i årets konkurrence. Nedenstående viser de fem bedst placerede sange i årets OGAE-afstemning:

Barbara Dex Award 

Barbara Dex Award har været uddelt årligt af fanhjemmesiden House of Eurovision siden 1997 og er en humoristisk pris, som gives til den værste klædte kunstner i konkurrencen. Den er opkaldt efter den belgiske kunstner Barbara Dex, der sluttede på sidstepladsen i 1993-konkurrencen, hvor hun bar en kjole, som hun selv havde designet.

Andre lande 
  - Den andorranske tv-station Ràdio i Televisió d'Andorra (RTVA) har bekræftet, at Andorra ikke ville vende tilbage til konkurrencen i 2015.
  - Bosnisk tv BHRT meddelte den 31. oktober 2014, at det af økonomiske årsager var usikkert, om landet kunne deltage i 2015. EBU gav tv-stationen en forlænget frist frem til den 14. november for en endelig beslutning. Den 17. november meddelte BHRT, at Bosnien-Hercegovina ikke vil deltage i Eurovision 2015, da der ikke kunne skaffes de fornødne økonomiske midler.
  - Bulgarsk tv BNT meddelte i oktober, efter at have sendt en foreløbig tilmelding til Eurovision 2014, at Bulgarien ikke ville vende tilbage til konkurrencen grundet økonomiske forhold. Den 31. oktober 2014 bekendtgjorde tv-stationen imidlertid, at der endnu ikke er truffet nogen endelig beslutning. De kunne dog den 19. december endeligt bekræfte, at landet ikke deltager i 2015.
  - Kroatisk tv, HRT, bekræftede den 26. september overfor nyhedssitet Esctoday, at Kroatien ikke vil vende tilbage i 2015.
  Libanon - Libanesisk tv Télé Liban bekræftede den 15. september, at Libanon ikke vil debutere i Eurovision Song Contest i 2015. Landet skulle oprindeligt have debuteret i 2005, men trak sig ud få måneder forinden.
  - Tv-stationen 1 FL TV har bekræftet, at Liechtenstein ikke vil debutere i Eurovision Song Contest i 2015 af økonomiske årsager. Tv-stationen er endnu ikke aktivt medlem af EBU.
  - Luxembourgsk tv RTL har bekræftet, at landet ikke vil vende tilbage i 2015.
  - Tv-stationen TMC udtalte den 20. juli 2014, at Monaco ikke vil vende tilbage til konkurrencen i 2015. Landet har ikke deltaget siden 2006.
  - En repræsentant for den slovakiske public service-station RTVS har udtalt, at Slovakiet ikke vil vende tilbage i 2015.
  - Selvom Tyrkiet ikke har deltaget siden 2012, blev der i november 2013 rapporteret om en mulig tyrkisk tilbagevenden i 2015. I februar 2014 tweetede EBU's event supervisor Sietse Bakker, at landet muligvis ville vende tilbage. Formanden for det udenrigspolitiske nævn i det tyrkiske parlament, Volkan Bozkir, udtalte imidlertid den 14. maj 2014, at Tyrkiet ikke længere vil deltage i konkurrencen.
  - Den ukrainske tv-station NTU meddelte den 19. september 2014, at Ukraine ikke vil deltage i Eurovision Song Contest 2015 af økonomiske grunde.

Talspersoner og kommentatorer

Talspersoner 
Afstemningsrækkefølgen blev afsløret om morgenen den finalen.

Kommentatorer 

  - Andri Xhahu (RTSH, alle shows)
  - Julia Zemiro og Sam Pang (SBS One, alle shows)
  - Nederlandsk: Peter Van de Veire og Eva Daeleman (één og Radio 2); - Fransk: Jean-Louis Lahaye og Maureen Louys (La Une, alle shows)
  – Melina Karageorgiou (RIK 1, RIK SAT, RIK HD og Trito Programma, alle shows)
  - Ole Tøpholm (DR1, alle shows); tegnsprogsfortolkning (DR Ramasjang, alle shows).
  – Marko Reikop (ETV, alle shows);
  - Finsk: Aino Töllinen og Cristal Snow (Yle TV2 og Yle Radio Suomi, alle shows), svensk: Eva Frantz og Johan Lindroos (Yle TV2 og Yle Radio Vega, alle shows)
  – Mareva Galanter og Jérémy Parayre (France Ô, semifinaler); Stéphane Bern og Marianne James (France 2, finale)
  – TBA (1TV, alle shows)
  – Maria Kozakou og Giorgos Kapoutzidis (NERIT1 og NERIT HD, alle shows)
  – Cornald Maas og Jan Smit (AVROTROS, alle shows)
  – Evgeny Perlin (Belarus-1 og Belarus-24, alle shows)
  – Marty Whelan (RTÉ2, semifinaler; RTÉ One, finale)
  – Felix Bergsson (RÚV og Rás 2, alle shows)
  – Hebræiske og arabiske undertekster (HaArutz HaRishon og Arutz Shloshim VeShalosh, alle shows); TBA (88 FM, alle shows)
  – Marco Ardemagni og Filippo Solibello (Rai 4, semifinaler); Federico Russo og Valentina Correani (Rai 2, finale); TBA (Rai Radio 2, finale)
  – Valters Frīdenbergs og Toms Grēviņš (LTV1, alle shows)
  – Makedonsk: Karolina Petkovska (MRT 1, MRT Sat og Radio Skopje, alle shows); albansk: TBA (MRT 2, alle shows)

  – TBA (Moldova 1, Radio Moldova Actualități, Radio Moldova Muzical og Radio Moldova Tineret, alle shows)
  – Olav Viksmo Slettan (NRK1, alle shows); Ronny Brede Aase, Silje Reiten Nordnes og Markus Ekrem Neby (NRK3, finale); Per Sundnes (NRK P1, finale)
  – Artur Orzech (TVP1, TVP Polonia og TVP HD (live), TVP Rozrywka (med en dags forsinkelse), alle shows)
  – Hélder Reis (RTP)
  – TBA (TVR1, TVRi og TVR HD, alle shows)
  – Jana Tjurikova (Pervij kanal, alle shows)
  – Lia Fiorio og Gigi Restivo (SMtv San Marino og Radio San Marino, alle shows)
  – Fransk: TBA (RTS.ch (online), første semifinale; RTS Deux, anden semifinale; RTS Un, finale); tysk: Sven Epiney (SRF zwei, semifinaler; SRF 1, finale); Peter Schneider og Gabriel Vetter (Radio SRF 3, finale); italiensk: TBA (RSI La 2, anden semifinale; RSI La 1, finale)
  – Duška Vučinić (RTS 1, RTS HD og RTS SAT, første semifinale samt finale), TBA (RTS 2 og RTS SAT, anden semifinale)
  – Andrej Hofer (RTV SLO2, semifinaler; RTV SLO1, finale; Radio Val 202 og Radio Maribor, anden semifinale og finale)
  – José María Íñigo (La 2, semifinaler; La 1 og La 1 HD, finale)
  – Graham Norton (BBC One, finale); Ken Bruce (BBC Radio 2, finale); Scott Mills og Mel Giedroyc (BBC Three, semifinaler); Ana Matronic (BBC Radio 2 Eurovision, anden semifinale)
  – Sanna Nielsen og Edward af Sillén (SVT1, alle shows)
  - Aleš Háma (ČT art, semifinaler; ČT1, finale)
  - Peter Urban (EinsFestival og Phoenix, semifinaler; Das Erste, finale); Tegnesprogsfortolkning (EinsPlus, alle shows)
  – Gábor Gundel Takács (Duna TV, alle shows)
  – Andi Knoll (ORF eins, alle shows)

Kommentatorer i ikke deltagende lande 
  – José María Íñigo og Julia Varela (La 2, semifinaler; La 1, finale); Stéphane Bern og Marianne James (France 2, finale)
  – TBA (BNT, finale)
  Canada - Tommy D og Adam (OUTtv, alle shows)
  Kina – TBA (Hunan TV, alle shows)
  New Zealand – TBA (BBC UKTV, alle shows)
  - Timur Miroshnychenko og Tetiana Terekhova (Pershyi Natsionalnyi, alle shows); Olena Zelinchenko (Radio Ukraine, alle shows)

Det officielle album 

Eurovision Song Contest: Vienna 2015 er den officielle opsamlingsalbum for 2015-konkurrencen, sat sammen af European Broadcasting Union og blev udgivet af Universal Music Group den 20. april 2015. Albummet indeholder alle 40 sange, der er opført i 2015-konkurrencen, herunder semifinalister, som ikke kvalificerede sig til finalen.

Se også 
 Eurovision Song Contest
 European Broadcasting Union
 Eurovision Song Contest's Greatest Hits

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Eurovisions officielle hjemmeside 

 
2015
Begivenheder i 2015
Musik i 2015